Smoquizza o Smogvizza (Smokvica Vela o Smokvica) – isolotto della Croazia nelle isole Incoronate
 Smoquizza o Smoquiza (Smokvica) – isolotto croato vicino a Capocesto
 Isolotti Smoquizza (Smokvica Vela e Smokvica Mala) – isolotti croati situati a sud-ovest di Rogosnizza
 Smoquizza (Smokvica) – comune croato nella regione raguseo-narentana